Bahrains guvernement är första nivåns administrativa indelning i Bahrain. Landet är indelat i fyra guvernement (, muhafazah) som i sin tur är indelade i mindre valkretsar. Fram till och med 3 juli 2003 var Bahrain indelat i tolv kommuner, därefter fem guvernement till september 2014 då Centralguvernementet avskaffades.

Lista över Bahrains guvernement

Bahrains gamla kommunindelning

Se även 
 ISO 3166-2:BH, Bahrains ISO 3166-2-kod.

Referenser 

Bahrains geografi
Administrativa indelningar av länder i Asien